

Роґувек — село в гміні Клодзко Клодзького повіту Нижньосілезького воєводства
 Роґувек — село в гміні Старий Люботинь Островського повіту Мазовецького воєводства
 Роґувек — село в гміні Хорощ Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Роґувек — село в гміні Ґоварчув Конецького повіту Свентокшиського воєводства